Rosenblum ist der Familienname folgender Personen:

 Adi Rosenblum (* 1962), israelisch-österreichischer Künstler
 Arnold Josef Rosenblum (1863–1946), österreichischer Violinist und Musiklehrer
 Donald E. Rosenblum (* 1929), US-amerikanischer Generalleutnant
 Ellen Rosenblum (* 1951), US-amerikanische Juristin und Politikerin
 Heinrich Rosenblum (1892–1938), jüdisches Opfer der SA in Bremen am 10. November 1938
 Herzl Rosenblum (1903–1991), israelischer Journalist
 Jair Rosenblum (1944–1996), israelischer Komponist
 Jewgeni Abramowitsch Rosenblum (1919–2000), sowjetischer Architekt, Designer und Hochschullehrer.
 Mary Rosenblum (1952–2018), US-amerikanische Schriftstellerin
 Mendel Rosenblum (* 1962), US-amerikanischer Informatiker
 Mendi Rosenblum (1929–2009), israelischer Violinist und Dirigent
 Morris L. Rosenblum, amerikanischer Autor
 Myer Rosenblum (1907–2002), australischer Hammerwerfer
 Nina Rosenblum (* 1950), US-amerikanische Filmregisseurin und Filmproduzentin
 Pnina Rosenblum (* 1954), israelische Sängerin, Model, Schauspielerin, Politikerin und Unternehmerin
 Ralph Rosenblum (1925–1995), US-amerikanischer Cutter und Regisseur
 Robert Rosenblum (1927–2006), US-amerikanischer Kunsthistoriker
 Senek Rosenblum (1935–2022), deutscher Autor
 Steven Rosenblum, US-amerikanischer Filmeditor

Siehe auch:
 Rosenbloom